CHB steht für:
 Chronische Hepatitis B, Formen der Hepatitis B
 Chilas Airport (IATA-Code), Flughafen von Chilas, Diamir (Distrikt), autonome Region Gilgit-Baltistan, Pakistan
 China West Air (ICAO-Code), chinesische Regionalfluggesellschaft
 Collegium Hungaricum Berlin, (Haus der ungarischen Kultur)

chb steht für:
 Chibcha (Sprache) (ISO-639-3-Code), ausgestorbene Sprache der Muisca, Namensgeber der Chibcha-Sprachen

Abkürzung